S:t Jörgen har varit namn på flera sjukhus i Sverige:

S:t Jörgens hospital, Lund var ett medeltida sjukhus för de spetälska i Lund
S:t Jörgens sjukhus var ett mentalsjukhus i Göteborg, se Göteborgs hospital
S:t Jörgens hospital var sjukhuset i den medeltida staden Lödöse, numer tätort i Lilla Edets kommun, se S:t Peders församling
beträffande helgonet ifråga, se Sankt Göran